Сітігруп Центр () — назва декількох хмарочосів:
 Сітігруп Центр (Лондон)
 Сітігруп Центр (Лос-Анджелес)
 Сітігруп Центр (Нью-Йорк)
 Сітігруп Центр (Сідней)